Имя Джеймс Келли может относиться к таким персоналиям:
 Келли, Джеймс (16??—1700) — английский пират.
 Келли, Джеймс Макнейл (род. 1964) — американский астронавт.
 Келли, Джеймс Мартин — американский актёр.
 Келли, Джеймс Милтон (1946—2013) — американский актёр, каратист, атлет и мастер восточных единоборств.
 Келли, Джеймс Патрик (род. 1951) — американский писатель-фантаст.
 Планкетт Келли, Джеймс (1920—2003) — настоящее имя ирландского писателя Джеймса Планкетта.
 Келли, Джеймс Т. (1854—1933) — американский актёр.
 Келли, Джеймс Фрэнсис (род. 1989) — американский актёр.
 Другое 
 Джеймс-Энгер, Келли — писательница любовных романов.